Boise Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boise Peak (Boise County, Idaho)
 Boise Peak (Kootenai County, Idaho)